Синельщиков — фамилия; имеет женскую форму .

 Известные носители 

 Синельщиков, Георгий Викторович (1916—1986) — советский генерал-майор медицинской службы.
 Синельщиков, Матвей Трофимович (1920—1997) — гвардии старшина, полный кавалер ордена Славы.
 Синельщиков, Юрий Петрович (род. 1947) — российский юрист, преподаватель, депутат Государственной Думы шестого и седьмого созывов.
 Синельщиков, Валерий Владимирович (род. 1940) — учёный физик, обладатель государственной премии СССР и России.

